Стояновський Кирило Павлович – (нар. 3 вересня 1992, м. Бердянськ, Запорізька область) – український громадський діяч, політтехнолог, експерт з управління онлайн проектами.

Походження та навчання 
Кирило Стояновський народився 3 вересня 1992 року в Бердянську. У 2010 році закінчив середню загальноосвітню школу №7. 

Після школи вступив до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, який закінчив у 2015 році.

Кар’єра і бізнес 
Ще до закінчення університету, Кирило Стояновський у 2012 році почав працювати у напрямку SEO (search engine optimization).

З 2016 року займав посаду Head of SEO в українському медіа холдингу  “1+1”. Був одним із організаторів Media Hack Weekend 2016 та спікером на міжнародній конференції Dvoma Lead Generation 2018. Також, один із тих хто запустив проект 1+1 video.

У 2018 році Кирило Стояновський заснував digital-агенцію S.B.R.O.D. та таємний проект 500dosie. Через два роки український громадський діяч заснував сервіс BezBid, digital-агентство Traf.House та зайняв пост голови правління Громадської організації “З захисту споживачів у кіберпросторі”.

Також до послужного списку Кирила входять наступні ініціативи:

 Доповідач двох міжнародних безпекових конференцій ВІКНУ Т.Г.Шевченка
 Автор статей науково-методологічного посібнику з комунікаційно-контентної безпеки ВІКНУ (військовий інститут київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко)
 Створення порталу архіву втраченої сакральної архітектури українських Карпат 
 Створення додатку AR експозиції просто неба про соціокультурне явище «Червона рута 1989», як невід’ємної складової приналежності до української державності 
 Розробка і втілення цифрової інфраструктури першого культурного маршруту України про локальний феномен «закарпатського живопису» з активною геолокаційною прив’язкою
 Співпраця з громадською організацією "Школа супер героїв"

Громадська організація “З захисту споживачів у кіберпросторі” 
У 2020 році Кирило Стояновский заснував  платформу-сервіс BezBid та став головою правління Громадської Організації “За захист споживача в кіберпросторі”. Місією ГО та сервісу BezBid є забезпечення безпеки інтернет-користувача на веб-сайтах. Експерти Громадської Організації “За захист споживача в кіберпросторі” також активно працюють в сфері міжнародної кібербезпеки.

ГО на чолі з Кирилом Стояновським активно співпрацює з державними та громадськими організаціями. Організація підтримує партнерство з громадською організацією “Центр комунікаційно-тематичної безпеки”.

Війна в Україні 
З перших днів повномасштабного вторгнення Кирило вступив до лав 41 батальону ТРО «Патріот» Києва . 

Займається волонтерством разом з фондом братів Чурило та Олегом Загревським. Організував забезпечення медикаментами і обладнанням військових та волонтерів у гарячих точках і деокупованих територіях. З 20 липня 2022 р. налагодив регулярне постачання гуманітарної допомоги з Естонії с фондом rachel.foundation, який постачає допомогу у фармацевтичній галузі. Естонія наразі займає третє місце по допомозі Україні гуманітарною допомогою.

Працюючі в ТРО, займався пошуком колаборантів в мережі інтернет, шляхом збору згадувань, фіксації видалених новин та коментарів, що дозволяло визначити характер матеріалів і швидко знайти зрадників.

Примітки 

 Під час війни Кирило допомагає багатьом благодійним фондам і громадським організаціям 
 Експертна аналітика від Кирила Стояновського (13.09.2019). VEO: що треба знати про голосову оптимізацію. tech.informator.ua
 Презентація для Dvoma: Роль SEO в customer journey. Slideshare.net.
 Круглий стіл з ГО “З захисту споживачів у кіберпросторі”. Тема зустрічі: Інформаційна безпека на сучасному етапі. Ukrinform.ua (27.02.2020).
 ГО “Кіберзахист споживачів”. Opendatabot.ua.
 Інформація про онлайн-сервіс BezBid. BezBid: онлайн сервіс інтернет-гігієни країни проти кіберзлочинності. Ukrinform.ua (04.07.2020).
 Круглий стіл на тему: Комунікаційно-контентна безпека та особливості кіберзахисту сучасного публічного простору, з участтю голови ГО “Захист споживачів у кіберпросторі” Кирилом Стояновським. Armyinform.com.ua (04.03.2020).
 Круглий стіл в Укрінформі: Комунікаційно-контентна безпека та особливості кіберзахисту сучасного публічного простору. Ccs-center.com.ua (27.02.2020).
 Новини geek.informator про BezBid. Що таке інтернет гігієна та як захиститися від кіберзлочинності (13.02.2020). 
 Інформація про ГО “Кіберзахист споживачів”. Youcontrol.com.ua.
 Робота в фонді братів Чурило
 Кирило Стояновський про кібербезпеку. Як убезпечити свої персональні дані

Посилання 
Кирило Стояновський у соціальній мережі «Facebook».

Кирило Стояновський у соціальній мережі «INSTAGRAM»